Chapelle de la Miséricorde désigne plusieurs lieux de culte en France :
 la chapelle de la Miséricorde à Metz (Moselle),
 la chapelle de la Miséricorde à Nice (Alpes-Maritimes),
 la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Mouterhouse (Moselle),
 la chapelle de la Miséricorde à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Voir aussi 
 

Miséricorde